Екатерина Голицына:
 Голицына, Екатерина Дмитриевна (урождённая Кантемир; 1720—1761) — статс-дама.
 Голицына, Екатерина Михайловна (в замужестве Румянцева; 1724—1779) — статс-дама и гофмейстерина двора.